Lackmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Adam Heinrich Lackmann (1694–1754), deutscher Hochschullehrer und Historiker 
 Gottfried Lackmann (1946–1991), deutscher Schauspieler 
 Johannes Lackmann (* 1951), deutscher Ingenieur und Manager 
 Justus Lackmann, deutscher Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Laura Lackmann (* 1979), deutsche Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Max Lackmann (1910–2000), deutscher Theologe

 Thomas Lackmann (* 1954), deutscher Publizist

Siehe auch:
 Lakmann
 Laakmann